Ракитино — название населённых пунктов в России:

 Ракитино — посёлок в Неманском районе Калининградской области.
 Ракитино — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Ракитино — деревня в Рузском районе Московской области.
 Ракитино — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Ракитино — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Ракитино — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Ракитино — деревня в Жердевском районе Тамбовской области.
 Ракитино — деревня в Ржаксинском районе Тамбовской области.
 Ракитино — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Ракитино — деревня в Куркинском районе Тульской области.
 Ракитино — деревня в Узловском районе Тульской области.

См. также 
 Старое Ракитино